Petr Kolář je jméno více známých osobností:

 Petr Kolář (diplomat) (* 1962) – český diplomat
 Petr Kolář (kněz) (* 1941) – český římskokatolický kněz, jezuita, teolog, publicista a překladatel
 Petr Kolář (politolog) (* 1974) – český politolog, právník, katolický teolog a místostarosta Veselí nad Moravou
 Petr Kolář (tanečník) (* 1972) – český baletní tanečník
 Petr Kolář (vědec) (* 1961) – filosofický logik, děkan Filozofické fakulty UK, prorektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha a náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
 Petr Kolář (zpěvák) (* 1967) – český popový a rockový zpěvák

Podobné jméno 
 Petr Kolař (* 1968) – varhaník a regenschori v Brně, pedagog